Frostin är ett efternamn som burits av bland andra:

 Anders Frostin (född 1975), svensk violinist
 Charles Frostin (1929–2014), fransk historiker
 Ernst Frostin (1907–1986), svensk präst
 Greta Frostin (1906–1992), svensk författare
 Per Frostin (1943–1992), svensk teolog